The Reaping – film del 1913 diretto da Burton L. King
 The Reaping – film del 1915 diretto da E.H. Calvert
 The Reaping – film del 1915 diretto da Burton L. King
 I segni del male (The Reaping) – film del 2007 diretto da Stephen Hopkins